El Gran Torneig Suís de la FIDE de 2019, oficialment en anglès FIDE Grand Swiss Tournament 2019 fou un torneig d'escacs que formà part del procés de classificació pel Campionat del Món d'escacs de 2020. Es va jugar entre el 10 i el 21 d'octubre de 2019, a l'Illa de Man. Fou el primer cop que un torneig d'aquest tipus formava part del procés de classificació per un Torneig de Candidats.

Wang Hao i Fabiano Caruana varen compartir el primer lloc; Wang Hao va guanyar al desempat i per tant es va classificar pel Torneig de Candidats de 2020. Entre els jugadors que van compartir el tercer lloc, Kirill Alekseenko tenia el millor desempat, i es va fer mereixedor d'una invitació pel Torneig de Candidats, en tant que fou el jugador amb més puntuació rere Wang Hao que no estava ja classificat, perquè Caruana tenia un lloc assegurat al Candidats com a finalista del Campionat del Món de 2018. Les millors dones foren Harika Dronavalli (83a) i Dinara Saduakassova (85a), i Harika va guanyar el trofeu femení al desempat.

Format 
El torneig era un suís a onze rondes, amb 154 jugadors convidats, 100 dels quals classificats per ràting. La classificació per ràting estava basada en les dotze darreres llistes de la FIDE entre el juliol de 2018 i el juny de 2019. La llista de classificats (excepte els que es classificaven a partir de campionats continentals) es va publicar el 10 de juny de 2019.

El control de temps era:
 Límit de temps de 100 minuts, + 50 minuts afegits després de la jugada 40, + 15 minuts afegits després de la jugada 60, + 30 increment de 30 segons per moviment des de la primera jugada.

Desempats 
En cas d'empat al primer lloc, s'aplicarien els següents desempats, per ordre:

 Mitjana d'Elo dels rivals, menys 1 (és a dir, excloent el rival amb el ràting més baix);
 Buchholz menys 1: Mitjana de puntuació dels rivals, exclòs el rival amb la puntuació més baixa;
 Buchholz: Mitjana de puntuació dels rivals;
 Partida individual entre els empatats;
 Drawing of lots.

Calendari 
Les primeres sis rondes es van jugar entre el 10 i el 15 d'octubre, i les darreres cinc entre el 17 i el 21 d'octubre.

 Ronda 1: 10 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 2: 11 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 3: 12 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 4: 13 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 5: 14 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 6: 15 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Dia de descans: 16 d'octubre 
 Ronda 7: 17 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 8: 18 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 9: 19 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 10: 20 d'octubre — 3:00 p.m. (CEr)
 Ronda 11: 21 d'octubre — 1:30 p.m. (CEr)

Premis 
El primer premi era de 70,000 dòlars pel guanyador, i de 10,000 dòlars per la millor dona.

Participants i resultats 
Al torneig hi varen participar 154 jugadors. 100 estaven classificats per ràting (segons la mitjana de ràting dels darrers 12 mesos entre el juliol de 2018 i el juny de 2019), 18 es classificaven des de campionats continentals, i hi havia 36 invitacions dels organitzadors.

Els participants, El seu ràting FIDE de l'octubre de 2019 i els seus resultats es llisten a continuació (passant per damunt del resultat es pot veure el rival). La columna "" te en compte els desempats.

Referències

Enllaços externs 
 
 FIDE Chess.com Grand Swiss. FIDE. 2 octubre 2019.
 Rules for the FIDE Grand Swiss 2019

Classificació pel Campionat del Món d'escacs
Grand Swiss
Illa de Man
Escacs a la dècada del 2010